Baldassarre ist der Familienname folgender Personen:

 Raf Baldassarre (1932–1995), italienischer Schauspieler
 Raffaele Baldassarre (1956–2018), italienischer Politiker
 Simona Baldassarre (* 1970), italienische Ärztin und Politikerin (Lega), MdEP

Siehe auch:
 Baldassarri